Уда́вленина (; ) — библейский термин, означающий трупное мясо животного, которое было умерщвлено удавлением. Отличием удавленины от мяса животного, которого зарезали, является сохранение в нём крови. Например, мясо зайца, погибшего в силке, является удавлениной. К удавленине относится и мясо животного, которое было утоплено, или задохнулось без механического воздействия, или было убито электрическим током.

Любое мясо с кровью, в том числе и удавленина, нарушает шхиту и является некошерным (трефным) в иудаизме. В Книге Бытия есть прямой запрет на употребление удавленины: 

Запрет на употребление мяса с кровью неоднократно повторяется в книгах Ветхого Завета: , , , , , , .

Сам термин «удавленина» отсутствует в книгах Ветхого Завета, он употреблён в двух местах Нового Завета, в книге Деяния святых апостолов:  

Запрет на удавленину в христианстве возник следующим образом. Язычник Корнилий сотник уверовал в Иисуса Христа и был крещён апостолом Петром. До обращения Корнилия членами Христианской церкви были исключительно иудеи. Члены христианской общины продолжали соблюдать предписания Закона Моисея. После обращения Корнилия к христианской общине начали присоединяться и другие язычники и возник вопрос о том, должны ли язычники, перешедшие в Христианство, соблюдать все предписания Закона Моисея: обрезание, жертвоприношение животных в Иерусалимском храме, левират, а также множество религиозных обрядов, введённых книжниками и фарисеями в религиозную жизнь иудеев. Около 49 года в Иерусалиме был созван Собор, в котором приняли участие апостолы и на котором было принято решение о том, что для язычников, принявших крещение, достаточно воздержания от идоложертвенного, крови, удавленины и блуда, а также запрещалось верующим делать другим то, чего себе не желают. В дальнейшем крещённые иудеи перестали соблюдать закон Моисея, и что касается пищи, то они не стали ни в чём отличаться от христиан из язычников. Запрет на удавленину распространился на всех христиан.

Запреты на употребление удавленины и на употребление крови животных в пищу в христианстве сохранились, они совпадают с запретами в иудаизме и исламе на ядение мяса с кровью. Удавленина является частным случаем мертвечины. В мертвечине остаётся кровь животного, по этой причине она запрещена в христианстве.

Разрешение на вкушение удавленины для христиан в Римской церкви было одним из обвинений со стороны Константинопольской церкви во время раскола 1054 года и в последующее время.

Запрет на удавленину изложен в 63 правиле святых апостолов:

Этот запрет со ссылкой на 63 правило повторён в 131 правиле Номоканона при Большом Потребнике:

См. также 
 Звероядина
 Мертвечина
 Скверноядение

Примечания

Ссылки 
 
 Полный церковнославянский словарь (Протоиерей Г.Дьяченко) стр. 749
 В. П. Вихлянцев Библейский словарь Вихлянцева
 Библейская энциклопедия Брокгауза. Удавленина
 Никодим (Милаш). Правила Святых Апостолов и Вселенских соборов с толкованиями. Правило 63 Святых Апостолов

Иудаизм
История христианства
Православные традиции
Мясо
Религиозные ограничения в еде